Il doppio del Virginia Slims of Arizona 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Penny Barg e Beth Herr erano le detentrici del titolo, ma solo Herr ha partecipato in coppia con Terry Phelps.

Herr e Phelps hanno perso in finale 6–7, 7–6, 7–6 contro Elise Burgin e Rosalyn Fairbank.

Teste di serie
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (campionesse)
 Lise Gregory /  Dianne van Rensburg (primo turno)
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (quarti di finale)
 Patty Fendick /  Anne Smith (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Virginia Slims of Arizona 1988